

Gastronomia 
 Vino novello – vino prodotto con la tecnica della macerazione carbonica

Geografia
Italia
 Novello – comune della provincia di Cuneo
 Novello – frazione di Brissago-Valtravaglia in provincia di Varese
Slovenia
 Novello – frazione di Merna-Castagnevizza, Goriziano

Onomastica
 Novello – forma maschile del nome proprio di persona Novella
 Novello (disambigua) – cognome italiano

Persone
 Agostino Novello – religioso italiano
 Alessandro Novello – vescovo cattolico italiano
 Antonia Novello – politica e medico statunitense
 Arnaldo Novello – calciatore italiano
 Bruno Novello – ex calciatore italiano
 Clara Novello – soprano britannica, figlia di Vincent
 Don Novello – attore, doppiatore e sceneggiatore statunitense
 Federico Novello – nobile italiano
 Giuseppe Novello – pittore e illustratore italiano
 Giuseppe Novello – rivoluzionario italiano
 Ivor Novello – attore, compositore e sceneggiatore britannico
 Jay Novello – attore statunitense
 Vincent Novello – editore britannico